

Geografia

Austria 
 Neudörfl – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg
 Neudörfl – miejscowość w gminie Kefermarkt w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Zobacz też 
 Neudorf